Killdozer – amerykański zespół muzyczny
 Killdozer – amerykański horror telewizyjny z 1974
 Killdozer – opowiadanie Theodore Sturgeona
 Killdozer – buldożer, użyty przez Marvina Heemeyera do zniszczenia miasta Granby (Kolorado)

de:Theodore Sturgeon#Werke